Psicologico è un aggettivo che si riferisce a
 Psicologia
 Trauma psicologico
 Romanzo psicologico
 Thriller psicologico
 Giallo psicologico